Nataly est un prénom féminin pouvant désigner:

Prénom

Nataly est un prénom féminin d'origine anglaise. Ce prénom vient du mot latin natalis dies qui signifie jour de naissance. C'est une variante du prénom Nathalie, fêtée le 27 juillet en référence à Nathalie de Cordoue.

Voir aussi
 

Homonymie de prénom
Prénom féminin
Prénom anglais